Deux hommes politiques belges, Charles Rogier et son frère Firmin Rogier
Une place de Bruxelles, nommée en l'honneur de Charles Rogier, la place Charles Rogier
Une station de métro de Bruxelles, nommée d'après la place, la station Rogier
 Avenue et 

Homonymie de patronyme